Kearny kan syfta på:

Personer
Philip Kearny (1815-1862), amerikansk arméofficer
Stephen W. Kearny (1794-1848), amerikansk arméofficer
Lawrence Kearny (1789-1868), amerikansk arméofficer, tremänning till Stephen W. Kearny
Cresson Kearny (1914–2003), författare till Nuclear War Survival Skills

Geografi

USA
Kearny, Arizona
Kearny, Kansas
Kearny County – ett administrativt område i delstaten Kansas
Kearny, New Jersey – en stadskommun (town) i Hudson County 
Fort Kearny, Nebraska – historiskt fort i Nebraska
Fort Kearny, Washingon D.C. – historiskt fort i Washington D.C.
Fort Phil Kearny – historiskt fort i Wyoming

Se även
Kearney